

Cinéma et télévision 

 The Queen of Hearts, film de William Selig (1910)
 , film d'Edmund Lawrence (1918)
 The Queen of Hearts, film d'Albert S. Rogell (1921)
 , film d' (1923)
 The Queen of Hearts, film d'Ub Iwerks, Shamus Culhane et Al Eugster (1934)
 , comédie musicale de Monty Banks (1936)
 , pièce de théâtre télévisée dirigée par Tim King (1985)
 , film de Jon Amiel (1989)
 La Reine des pommes, ou The Queen of Hearts en anglais, film de Valérie Donzelli (2009)
 Queen of Hearts, film de  (2011).
 Queen of Hearts, film de May el-Toukhy sorti en 2019

Musique 
 , chanson enfantine anonyme (1782)
 , chanson de Joan Baez (1965)
 , chanson de Hank DeVito (1979)
 , chanson d'Agnetha Fältskog (1998)

Jeux vidéo 
 Queen of Hearts Maze Game, jeu vidéo PC (1982)
 Queen of Hearts, jeu vidéo développé pour Apple II (1999)

Pseudonyme 
 , musicienne britannique.

Voir aussi 
 La Reine de cœur, personnage des Aventures d'Alice au pays des merveilles.